Илья́ Я́ковлевич Калиниче́нко (25 февраля 1931 года — 28 августа 1997 года) — советский государственный и военный деятель, генерал-полковник, руководитель Пограничных войск КГБ СССР (1989—1991).

Биография 
Родился 25 февраля 1931 года в городе Лозовая Украинской ССР.

В 1944-1946 годах учился в Кутаисском Суворовском военном училище  НКВД, в 1948 году окончил Ленинградское Суворовское военное училище МВД, в 1950 году — Московское пограничное военное училище МГБ.

В 1950— 1953 годах  — заместитель начальника и начальник заставы 19-го Олевского пограничного отряда Молдавского пограничного округа МГБ.

С 1953 года по 1957 год — слушатель Военного института МВД. После его окончания служил в пограничных войска Туркменского пограничного округа МВД — КГБ СССР, там занимал должности: старшего офицера штаба, начальника отделения штаба, коменданта пограничной комендатуры, заместителя начальника штаба 68-го Тахта-Базарского пограничного отряда.

С 1960 года — начальник штаба 67-го пограничного отряда. С 1964 года — заместитель начальника, с 1966 года — начальник 22-го Нижнеднестровского пограничного отряда Западного пограничного округа.

В 1968 году поступил в Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил имени К. Е. Ворошилова, окончил её в 1970 году. После окончания учёбы служил заместителем начальника отдела и заместителем начальника штаба Пограничных войск КГБ СССР. Затем занимал должности:

с 1971 года — начальника штаба Дальневосточного пограничного округа КГБ, с августа 1976 года — начальника войск Прибалтийского пограничного округа КГБ, с декабря 1980 года — начальника войск Западного пограничного округа КГБ.

23 мая 1974 года присвоено звание генерал-майора. 17 апреля 1980 года присвоено звание генерал-лейтенанта.

С июля 1985 года — начальник штаба Пограничных войск КГБ СССР.

С 28 декабря 1989 года по декабрь 1991 года — Начальник Главного управления Пограничных войск — заместитель Председателя КГБ СССР, член коллегии КГБ.

20 апреля 1990 года присвоено звание генерал-полковника. Член Центральной контрольной комиссии КПСС (1990—1991).

С 6 ноября по 30 декабря 1991 года  — Главнокомандующий Пограничными войсками СССР.

С 6 ноября 1991 года по 28 октября 1992 года — председатель Комитета по охране государственной границы СССР.

C 30 декабря 1991 года по 6 июля 1992 года — Главнокомандующий Пограничными войсками Содружества Независимых Государств.

С 16 декабря 1991 года по 7 июля 1992 года — государственный советник РСФСР о вопросам охраны границы.

С ноября 1992 года по август 1993 года — в распоряжении Президента РФ.

16 апреля 1993 года уволен в отставку по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

С августа 1993 года — советник командующего Пограничными войсками РФ, затем директора Федеральной пограничной службы РФ.

Умер в 1997 году. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды и звания 
 Орден Красного Знамени
 Орден Красной Звезды (1980)
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II степени
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени
 Почётный сотрудник КГБ СССР
 другие награды

Память 
 Имя И. Я. Калиниченко присвоено отделу Пограничной службы Украины «Очаков».

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Военной академии Генерального штаба
Сотрудники КГБ СССР
Заместители председателя КГБ СССР
Начальники управлений и главных управлений КГБ СССР
Члены Коллегии КГБ СССР
Командующие пограничными войсками СССР
Командующие пограничными округами СССР
Члены Центральной контрольной комиссии КПСС
Выпускники военного института КГБ при Совете министров СССР
Похороненные на Троекуровском кладбище
Делегаты XXVI съезда КПСС